MAP – kinazy aktywowane mitogenami (ang. mitogen-activated protein kinases)
 MAP – średnie ciśnienie tętnicze (ang. mean arterial pressure)
 MAP – Ministerstwo Administracji Publicznej (31 grudnia 1944 – 28 kwietnia 1950)
 MAP – Ministerstwo Aktywów Państwowych
MAP – protokół telekomunikacyjny z rodziny SS7 używany w sieciach mobilnych (ang. Mobile Application Part)